

События 
 Консулы имп. Юстин I (II раз) и Венанций Опилион.
 Боэций, Аниций Манлий Северин (ок.480-524), приближённый Теодориха, обвинён в заговоре против него и казнён.
 Ок.524 — Умерла св. Бригитта Ирландская (ок.453-ок.524). Основала 4 монастыря, включая монастырь в Килдаре.
 Казнь Сигизмунда Бургундского, ему наследовал Годомар.
 Война Теодориха и Хлодомира против Бургундии.
 25 июня — В битве при Везеронсе Хлодомир убит.
 Двое детей Хлодомира убиты Хильдебертом и Хлотарем. Три брата разделили владения Хлодомира. Третий сын Хлодоальд спасся и позже стал монахом.
 Миссия епископа Иоанна в Константинополь. Целью миссии было уверить императора в благорасположении к нему римского народа и выговорить некоторые привилегии для духовенства.
 Жужани разбили Ба-лина.
 Жужани разбили телеутов.

Скончались 

 25 июня Хлодомир
 Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (по одной из версий)

См. также